Пьерфит — коммуна во Франции, в департаменте Вогезы
 Пьерфит — коммуна во Франции, в департаменте Дё-Севр
 Пьерфит — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Пьерфит — коммуна во Франции, в департаменте Крёз